Ludvík IX. bylo jméno více osob (panovníků):

 Ludvík IX. Francouzský (1214–1270) – francouzský král v letech 1226–1270
 Ludvík IX. Bavorský (1417–1479) – bavorský vévoda 1450–1479
 Ludvík IX. Hesensko-Darmstadtský (1719–1790) – hesenský lantkrabě 1768–1790

Rozcestníky - panovník